A eleição municipal de Aracaju em 1985 ocorreu em 15 de novembro. O prefeito era José Carlos Teixeira do PMDB. Jackson Barreto do PMDB foi eleito prefeito em turno único, derrotando Marcelo Déda do PT.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Aracaju